KRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karasabai (Guyana)